Nothing Left to Fear (Nulla da temere in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Nothing Left to Fear - film del 2013 diretto da Anthony Leonardi III

Musica 
 Nothing Left to Fear - album dei Destiny del 1991 
 Nothing Left to Fear - album di Andy Cherry del 2012